Тару́тинский сельсовет — муниципальное образование (сельское поселение) в составе Ачинского района Красноярского края.

Административный центр поселения — посёлок Тарутино.

География 
Тарутинский сельсовет находится восточнее районного центра. Удалённость административного центра сельсовета — посёлка Тарутино от районного центра — города Ачинск составляет 24 км.

История 
Тарутинский сельсовет наделён статусом сельского поселения в 2005 году.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 7 населённых пунктов:

Местное самоуправление 
Глава муниципального образования — Владимир Александрович Потехин (с марта 2010).

Орган представительной власти — Тарутинский сельский Совет депутатов — избирается прямым тайным голосование сроком на 5 лет в количестве 10 депутатов.

См. также 
 Административно-территориальное деление Красноярского края

Примечания

Ссылки 
 Тарутинский сельсовет на официальном портале Красноярского края
 Тарутинский сельсовет на портале правовой информации Минюста РФ
 Код ОКАТО 04 203 822 000 — Тарутинский сельский округ (сельсовет) (Ачинский район)

Муниципальные образования Ачинского района
Сельские поселения Красноярского края